A sakk-matt vagy röviden matt olyan helyzet a sakkban, amikor a királyt az ellenfél úgy állítja ütésbe, hogy azt nem lehet szabályosan kivédeni, sem ütéssel, sem más figura közbehúzásával, sem a király más helyre lépésével.

A matt a játék célja, hiszen az a játékos, akinek a királyát bemattolják, veszít. (De lehet a sakkban másképpen is veszíteni, például a játszma feladásával, vagy órára játszott partikban a gondolkodási idő elfogyásával.)

A király akkor kerül sakk helyzetbe, ha az ellenfél egy figurája megtámadja, azaz a következő lépésben leüthetné, ha a támadást nem hárítják el. Ha a támadás nem hárítható, akkor az nem egyszerűen sakk, hanem matthelyzet. Ekkor a játéknak vége: a sakkban a király nem üthető le. Ha pedig ütésbe kerül, a királyt birtokló játékosnak azonnal el kell hárítania azt, különben veszített. A sakk- és mattfenyegetések miatt a sakkjátékos alapvető célja nemcsak az ellenfél királyának támadása, hanem a saját király védelme is.

A sakklejegyzésben a matt jele a # vagy a ++. (A ++ azonban néha jelölheti a kettős sakkot is, vagyis azt a helyzetet, amikor egyetlen lépéssel a királynak két figura is sakkot ad.)

A szó eredete
A perzsa „Shāh Māt" kifejezésből származik, amelynek jelentése „a királyt lerohanták” vagy „védtelen”, „legyőzött”. Szó szerint nem azt jelenti, hogy „a király halott", de - legalábbis angol nyelvterületen - elterjedt tévedés, hogy a matt szó (angolul mate) a „meghalt” jelentésű arab māta مَاتَ szóból ered. (A tévedést az is táplálja, hogy a sakkjáték az iszlám világ közvetítésével került Európába.)

Példák

A matt már a kezdés utáni második (bolondmatt), illetve negyedik (susztermatt) lépésben bekövetkezhet, sor kerülhet rá a középjátékban - mint az évszázad játszmájaként is emlegetett, Donald Byrne és Bobby Fischer közti összecsapásban -, vagy a végjátékban, akár amikor már csak három figura maradt a táblán.

Jegyzetek

További információk
 Interaktív mattgyakorlatok

Kapcsolódó szócikkek
 Önmatt

Sakkvégjátékok
Sakk